Теннис на XXVII летних Олимпийских играх

Евгений Кафельников принёс России первое олимпийское золото в теннисе.

Медалисты

Страны 

Австрия, Багамские острова, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Марокко, Словакия и Таиланд по одному разу попадали в ¼ финала (0,75 очка).
Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.

Женщины. Одиночный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Женщины. Парный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины. Одиночный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины. Парный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Навигация 

Австралия
Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
Теннисные турниры в Австралии